Кузьминский сельский округ

Владимирская область 

 Кузьминский сельский округ Кольчугинского района

Московская область 

 Кузьминский сельский округ Сергиево-Посадского района (1994—2006)
 Кузьминский сельский округ Ступинского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Кузьминский сельский округ Рыбновского района